Gotthilf is een Duitse jongensvoornaam.

Personen met de voornaam Gotthilf
Gotthilf Hagen
Gotthilf Fischer

Jongensnaam